Sachsendorf può riferirsi a:
Austria
 Sachsendorf – frazione del comune-mercato di Burgschleinitz-Kühnring
 Sachsendorf – frazione del comune-mercato di Kirchberg am Wagram

Germania
 Sachsendorf – frazione della città di Barby
 Sachsendorf – quartiere del comune di Lindendorf
 Sachsendorf – quartiere della città di Cottbus

Slovacchia
 Sachsendorf, oggi Šašová – comune